Guily Joffrin (1909-2006), artiste peintre française ;
 Jules Joffrin (1846-1890), homme politique français, qui a donné son nom à :
 la place Jules-Joffrin, à Paris,
 la station de métro Jules Joffrin, à Paris ;
 Laurent Joffrin (né en 1952), journaliste français ;
 Nicolas Joffrin (né en 1971), auteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français.